Ишимка — топоним в России:

Населённые пункты
 
 Ишимка — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Ишимка — деревня в Городищенском районе Пензенской области.

Реки

 Ишимка (приток Чулыма) — река в Красноярском крае.
 Ишимка (приток Суры) — река в Пензенской области.
 Ишимка/Ишимовская (впадает в Куйбышевское водохранилище) — река в Татарстане.